Kanton Montauban může být některý z kantonů ve Francii:

 Kanton Montauban-1 – v departementu Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-2 – v departementu Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-3 – v departementu Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-4 – v departementu Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-5 – v departementu Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-6 – v departementu Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-de-Bretagne – v departementu Ille-et-Vilaine